«Ultimate Collection» — альбом-збірник американської поп-співачки Анастейші. Реліз відбувся 6 листопада 2015 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Анастейші 

Альбоми Анастейші